Второй сезон американского реалити-шоу «Большой Брат: Знаменитости», также известного как «Большой Брат: издание со знаменитостями», будет выходить на канале CBS с 21 января 2019 года по 13 февраля 2019 года. Он будет состоять из тринадцати эпизодов, продолжительностью 60-120 минут. CBS заказала сезон 12 мая 2018 года и подтвердила его возвращение в середине сезона. 27 ноября 2018 года телесеть подтвердила, что Джули Чен Мунвес продолжит свою роль в качестве принимающей стороны, несмотря на слухи СМИ о том, что она может не вернуться после ухода мужа Леса Мунвеса из корпорации CBS из-за обвинений в сексуальных действиях против него.

Сезон будет проходить в том же формате, что и первый сезон: группа знаменитостей («Домашние гости»), будет жить в доме «Большого брата» под постоянным наблюдением, без контакта с внешним миром.

Производство 
Американская версия « Старшего брата знаменитостей» обсуждалась СМИ с 2002 года, но американские знаменитости начали появляться с третьего сезона (2005 года). О выходе первого сезона американской адаптации Большой Брат: Знаменитости было объявлено 7 сентября 2017 года. Премьера первого сезона состоялась 7 февраля 2018 года; это было запланировано как отвлечение зрителей от зимних Олимпийских игр 2018 года, идущих по NBC. Премьера сериала стала программой номер один для CBS, которая привлекла 7,27 млн. Зрителей с рейтингом 1,8 / 7 в возрастной группе 18-49 и самой высокой оценкой премьеры сезона со времен « Большого брата 13». Финал сезона привлек 5,21 млн. Зрителей и рейтинг 1,4 / 5 в группе 18-49. 12 мая 2018 года CBS заказала второй сезон Большой Брат: Знаменитости.

Команда 
Эллисон Гроднер и Рич Михан выступают исполнительными продюсерами второго сезона. Их продюсерская компания «Fly on the Wall Entertainment» будет снимать 2 сезон для CBS совместно с «Endemol Shine North America». Чен Мунвес был хозяином американской адаптации формата с первого сезона Большого Брата. Впоследствии она ушла с должности соведущего ток-шоу 18 сентября 2018 года, продолжая принимать Большого Брата 20. 27 ноября 2018 года Си-Би-Эс подтвердила, что Чен Мунвес всё же проведет второй сезон « Старшего брата знаменитостей».

Примечания 

Телевидение в США
Реалити-шоу США